Hebammengesetz bezeichnet:

 in Deutschland das Hebammengesetz (Deutschland)
 in Österreich das Hebammengesetz (Österreich)